Mistrzostwa Świata Seniorów w Curlingu 2013 odbyły się w dniach 13-20 kwietnia 2013 w kanadyjskim Fredericton (Nowy Brunszwik), na lodowisku Grant-Harvey Center.

Tytułów mistrzowskich z 2012 broniły Kanadyjki oraz Irlandczycy. W rywalizacji brało udział 14 zespołów kobiecych i 20 męskich. Do uczestnictwa powróciły żeńskie reprezentacje Austrii i Australii oraz męska drużyna z Francji. Z udziału zrezygnowali natomiast Węgrzy, Walijczycy, Austriacy, Dunki oraz dwie ekipy słowackie.

Równocześnie z turniejem rozgrywane były Mistrzostwa Świata Par Mieszanych 2013.

Kanadyjki pod dowództwem Cathy King obroniły złote medale, w finale pokonały bardzo wysoko Austriaczki (Veronika Huber). Brązowe medale przypadły Szwedkom (Ingrid Meldahl). W konkurencji mężczyzn najlepsi byli Kanadyjczycy (Robert Armitage), którzy w meczu finałowym zwyciężyli nad Nową Zelandią (Hans Frauenlob). Na najniższym stopniu podium uplasowali się Szwajcarzy (Werner Attinger).



Kobiety

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
13 kwietnia 2013; 16:00

Sesja 2. 
13 kwietnia 2013; 19:30

Sesja 3. 
14 kwietnia 2013; 8:30

Sesja 4. 
14 kwietnia 2013; 12:00

Sesja 5. 
15 kwietnia 2013; 8:30

Sesja 6. 
15 kwietnia 2013; 12:00

Sesja 7. 
15 kwietnia 2013; 15:30

Sesja 8. 
16 kwietnia 2013; 12:00

Sesja 9. 
16 kwietnia 2013; 15:30

Sesja 10. 
17 kwietnia 2013; 8:30

Sesja 11. 
17 kwietnia 2013; 12:00

Sesja 12. 
18 kwietnia 2013; 15:30

Sesja 13. 
18 kwietnia 2013; 19:00

Sesja 14. 
19 kwietnia 2013; 8:30

Sesja 15. 
19 kwietnia 2013; 12:00

Tie-breaker 
19 kwietnia 2013; 19:00

Play-off

Półfinały 
20 kwietnia 2013; 8:00

Mały finał 
20 kwietnia 2013; 14:00

Finał 
20 kwietnia 2013; 14:00

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
13 kwietnia 2013; 8:30

Sesja 2. 
13 kwietnia 2013; 12:00

Sesja 3. 
13 kwietnia 2013; 16:00

Sesja 4. 
14 kwietnia 2013; 8:30

Sesja 5. 
14 kwietnia 2013; 15:30

Sesja 6. 
14 kwietnia 2013; 19:00

Sesja 7. 
15 kwietnia 2013; 12:00

Sesja 8. 
15 kwietnia 2013; 15:30

Sesja 9. 
15 kwietnia 2013; 19:00

Sesja 10. 
16 kwietnia 2013; 8:30

Sesja 11. 
16 kwietnia 2013; 15:30

Sesja 12. 
16 kwietnia 2013; 19:00

Sesja 13. 
17 kwietnia 2013; 12:00

Sesja 14. 
17 kwietnia 2013; 15:30

Sesja 15. 
17 kwietnia 2013; 19:00

Sesja 16. 
18 kwietnia 2013; 8:30

Sesja 17. 
18 kwietnia 2013; 12:00

Sesja 18. 
18 kwietnia 2013; 19:00

Sesja 19. 
19 kwietnia 2013; 8:30

Sesja 20. 
19 kwietnia 2013; 15:30

Play-off

Półfinały

Mały finał

Finał

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu
 Canadian Senior Curling Championships 2012

Bibliografia 
 
 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw 

2013
2013 w curlingu
Curling w Kanadzie
2013 w Kanadzie
Fredericton